Název Bohušice může označovat:

 Bohušice – obec v okrese Třebíč
 Bohušice – dřívější ves v okrese Havlíčkův Brod, nyní součást města Světlá nad Sázavou rozdělenou na katastrální území Dolní Bohušice a Horní Bohušice
 dřívější název obce Boušice v okrese Benešov

Externí odkazy